Merrilliopanax är ett släkte av araliaväxter. Merrilliopanax ingår i familjen Araliaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärlväxter
Merrilliopanax